Der Begriff Steuersystem bezeichnet 

 die systematische Einordnung der Steuern und Abgaben in einem Land, Steuersystem (Steuerrecht)
 eine bestimmte Technik, um Prozesse/Vorgänge/Entwicklungen zu lenken, siehe Steuerungstechnik

Siehe auch